Церковь Рождества Иоанна Предтечи (Иоанно-Предтеченский храм) — православный храм в деревне Садки городского округа Истра Московской области. Относится к Истринскому благочинию Одинцовской епархии Русской православной церкви.

История 
Первая деревянная церковь в сельце Садки была сооружена, в конце XVII века, княгиней Аграфеной Степановной Урусовой, что документально зафиксировано в челобитной от 23 февраля 1699 года.

3 июня 1731 года в Синодальный Казенный Приказ, по прошению владельца сельца, Фёдора Лопухина, было подано прошение, в котором говорилось  Дело рассматривалось в приказе, был выдан новый антиминс, а в 1741 году Фёдор Лопухин построил новую, каменную церковь Рождества Иоанна Предтечи, в стиле барокко, после чего Садки официально стали селом.

После войны 1812 года церкви потребовался ремонт, был обновлён иконостас, в 1830 году построена существующая поныне ампирная колокольня, вместо прежней звонницы, в 1837 году церковь расписана. Закрыта в 1937 году, последний настоятель Иван Григорьевич Евдокимов арестован 27 июля 1937 года и 9 декабря того же года расстрелян на Бутовском полигоне. Во время битвы за Москву 1941 года церковь стала крайним пунктом, до которого дошли фашисты.

В послевоенное время помещение использовалось для хранения сена и угля, с 1970 года принадлежало Мосэнерго, с 1976 года — тресту Мосзарубежстрой и использовалось в качестве мастерской для изготовления химзащитного инвентаря. Возвращен церкви в 1991 году, 6 декабря того же года был отслужен водосвятный молебен и совершено малое освящение храма. 25 марта 2007 года совершено великое освящение храма архиепископом Можайским Григорием, при церкви действует воскресная школа.

Ссылки 
 приходской сайт храма Рождества Ионна Предтечи в селе Садки
 Иоанно-Предтеченский храм на сайте Московской епархии.
 Храм на сайте Истринского благочиния
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках
 Ивановское-Садки. Церковь Рождества Иоанна Предтечи

Садки
Садки
Садки
Храмы, построенные в 1741 году в России